Чайка:
 Чайка — железнодорожный остановочный пункт Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Чайка — остановочный пункт Октябрьской железной дороги рядом с посёлком Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.